Василий Кабанов:
 Кабанов, Василий Александрович (1927—2010) — российский кораблестроитель, лауреат Государственной премии СССР.
 Кабанов, Василий Владимирович (1909—1987) — советский военачальник, гвардии полковник, почётный гражданин Новороссийска и Волжска Республики Марий Эл.
 Кабанов, Василий Григорьевич (1908—1945) — Герой Советского Союза.
 Кабанов, Василий Павлович (1912—1991) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.